Doggy bag – contenitore di alimenti che può essere riempita con avanzi del pasto da destinare agli animali domestici
 Doggy Bag – album di Bow Wow del 2001
 Doggy Bag – album dei Tha Dogg Pound del 2012
 Doggy Bag – gruppo musicale giapponese
 Doggy Bag – film del 1999 diretto da Frédéric Comtet
 Doggy Bag – serie letteraria di Philippe Djian